Iago steht für:
 Iago, eine literarische Figur in William Shakespeares Theaterstück Othello

Iago ist der Künstlername folgender Personen:
 Iago (Fußballspieler, 1995) (Iago Sampaio Silva; * 1995), brasilianischer Fußballspieler 
 Iago (Fußballspieler, 1996) (Iago Antônio Silva Santos; * 1996), brasilianischer Fußballspieler 
 Iago (Fußballspieler, 1997) (Iago Amaral Borduchi; * 1997), brasilianischer Fußballspieler
 Iago (Fußballspieler, 1999) (Iago Fabrício Gonçalves dos Reis; * 1999), brasilianischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Jago
 Jagow
 Yago